Kertajaya (Bongas), een bestuurslaag in Indonesië
Kertajaya (Cigugur), een bestuurslaag in Indonesië
Kertajaya (Ciranjang), een bestuurslaag in Indonesië
Kertajaya (Gandrungmangu), een bestuurslaag in Indonesië
Kertajaya (Gubeng), een bestuurslaag in Indonesië
Kertajaya (Pasawahan), een bestuurslaag in Indonesië
Kertajaya (Rumpin), een bestuurslaag in Indonesië
Kertajaya (Simpenan), een bestuurslaag in Indonesië
Kertajaya (Tanggeung), een bestuurslaag in Indonesië